Canale 10 – emittente del Lazio
 Canale 10 – emittente della Toscana
 Canale 10 – emittente della Campania
 Canale 10 – nome del circuito televisivo che ripeteva i programmi di Canale 5 per il centro e il sud Italia tra il 1979 e il 1980

 Canal 10 – emittente televisiva dell'Uruguay

Pagine correlate 
 Channel 10